Salomeea se poate referi la:
 Salomeea, fiica Irodiadei, care a cerut capul lui Ioan Botezătorul pe un platou.
 Salomeea, personaj în evanghelii.